Родниковые Пруды — посёлок в Майнском районе Ульяновской области. Входит в состав Игнатовского городского поселения.

География 
Расстояние до районного центра Майна 27 км, расстояние до областного центра Ульяновск 75 км.

История 
Основан в 1932 году, как советское хозяйство (совхоз) № 206 им. Калинина Ульяновского государственного треста свиноводческих советских хозяйств Белоозерского сельского совета с. Белое Озеро Майнского района Средневолжского края. С 1946 по 1956 года посёлок совхоза входил в Игнатовский район.

В 1986 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок совхоза имени Калинина переименован в Родниковые Пруды.

Население

Достопримечательности 
 Родник, святой источник Владимирской иконы Божией Матери.
 Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (п. Родниковые Пруды, 70-е гг.)

Примечания 

Населённые пункты Майнского района